Barbule désigne :

Chez l'oiseau

Le réseau de barbe des plumes appelé vexille est un enchevêtrement de filaments, munis d'innombrables crochets minuscules, appelés barbules.

En cartographie
Les barbules permettent de représenter le relief sur un plan ou une carte, ils sont typiquement utilisés pour les talus. Conventionnellement l'extrémité des traits se situe sur la crête. Les barbules sont le plus souvent représentés par une alternance de 3 petits traits (1/3 de la longueur des grands) avec un long trait.

En météorologie 

Les barbules sont des traits droits obliques pointant vers les basses pressions placés à l'extrémité de la hampe de vent pour représenter la vitesse du vent. 

Les cumulus fractus, bribes effilochées de nuage caractéristiques de la formation ou disparition de cumulus sont parfois qualifiées de barbules.

Plume
Vol à voile

en:Feather#Classification